Изер може да се односи на:

 Изер (департман), департман Француске
 Изер (Рона), је река у Француској
 Изер (Северно море), је река у Француској